Ehgartner ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Ehgartner (* 1962), österreichischer Autor, Journalist und Filmemacher
 Hans Ehgartner (1910–1999), österreichischer Politiker (ÖVP) und Kaufmann
 Reinhard Ehgartner (* 1960), österreichischer Bibliothekar und Autor
 Wilhelm Ehgartner (1914–1965), österreichischer Anthropologe